list, vegetativni organ biljke koji obavlja asimilacijsku i transpiracijsku funkciju
 listovi (ribe), porodica riba iz nadrazreda koštunjača
 list (anatomija)